

Patronyme 

 Isa Briones (1999-), actrice américaine.
 José Augusto Briones (1961-2021), haut fonctionnaire et homme d'État équatorien.
 Philippe Briones (1970-), dessinateur français.
 Tomas Bobadilla y Briones (1785-1871), Président de la Junte centrale gouvernante durant la première République de la République dominicaine.

Toponymes 

 Briones, commune espagnole

Voir aussi 
 Brione